Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du 18 au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Paula Ormaechea, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tímea Babos et Mandy Minella.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Bogota
Sport en Colombie en 2013
Tennis en février 2013